Нгазиджа (комор. Ngazidja), также Гранд-Комо́р () — остров и автономный регион в Мозамбикском проливе Индийского океана в 300 км к востоку от берега Африки, между северным Мозамбиком и северным Мадагаскаром. 

Это самый большой остров в Союзе Коморских Островов. 

Большая часть населения — коморцы (анталоатра). Его население на 2006 год — приблизительно 316 600 жителей. Административный центр острова и столица государства Коморы — Морони. 

Согласно конституции 2002 года, островом управляет избранный президент, как и другими островами, с федеральным правительством, что при этом не уменьшает власть и автономного региона.

Административное деление 
Автономный регион делится на 8 префектур:
 Морони-Бамбао (préfecture de Moroni-Bambao)
 Амбу (préfecture de Hambou)
 Западный Мбаджини (préfecture de Mbadjini-Ouest)
 Восточный Мбаджини (préfecture de Mbadjini-Est)
 Оичили-Димани (préfecture de Oichili-Dimani)
 Амахамет-Мбоинку (préfecture de Hamahamet-Mboinkou)
 Мицамиули-Мбуде (préfecture de Mitsamiouli-Mboudé)
 Ицандра-Аманву (préfecture d'Itsandra-Hamanvou)

Примечания 

Острова Комор
Административное деление Комор